VW Golf R32 steht für folgende Automodelle:
 VW Golf R32 (1. Generation), siehe VW Golf IV #Golf R32
 VW Golf R32 (2. Generation), siehe VW Golf V #Golf R32

Siehe auch:
 R32